Lara Malsiner (ur. 14 kwietnia 2000) – włoska skoczkini narciarska. Medalistka mistrzostw świata juniorów, zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży i mistrzostw kraju.

Skoki narciarskie uprawiają również jej siostry – Manuela i Jessica.

Przebieg kariery 
Malsiner zadebiutowała w Pucharze Świata 4 grudnia 2015, podczas zawodów w Lillehammer – w swoim pierwszym starcie w zawodach tej rangi zdobyła debiutancki punkt za zajęcie 30. pozycji. 12 lutego 2017 w konkursie w Ljubnie po raz pierwszy zajęła miejsce w drugiej dziesiątce zawodów tej rangi, plasując się na 15. lokacie. 2 grudnia 2017 w rozegranym w ramach Lillehammer Triple 2017 konkursie pierwszy raz uplasowała się w czołowej dziesiątce PŚ (8. pozycja).

W lutym 2017 wzięła udział w mistrzostwach świata seniorów w Lahti, zajmując 37. pozycję w konkursie indywidualnym kobiet.

Dwukrotnie brała udział w mistrzostwach świata juniorów – w 2016 była 35. w konkursie indywidualnym kobiet i 9. w rywalizacji drużyn mieszanych, a rok później zajęła 6. pozycję indywidualnie i 5. w mikście.

W lutym 2016 wystartowała w zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży, zdobywając brązowy medal w konkursie indywidualnym dziewcząt oraz zajmując 11. miejsce w konkursie drużyn mieszanych i 10. pozycję w sztafecie mieszanej.

W 2015, 2016 i 2017 zdobywała brązowe medale konkursów indywidualnych mistrzostw Włoch.

Wielokrotnie stawała na podium zawodów cyklu Alpen Cup.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty L. Malsiner na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Malsiner na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Malsiner na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowe igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Malsiner na zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Włoskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2000
Włoscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018